Limnodytes celebensis correspond à deux amphibiens :

Limnodytes celebensis Fitzinger, 1861 est synonyme de Polypedates leucomystax (Gravenhorst, 1829)
Limnodytes celebensis Peters, 1872 est synonyme de Hylarana celebensis (Peters, 1872)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Rhacophorinae
Ranidae